Die Oberliga wurde in der Saison 2017/18 wie in den beiden Spielzeiten zuvor in zwei regionalen Gruppen Nord und Süd ausgespielt. Sie wurde vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) ausgerichtet und bildete die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey. Saisonstart war im September 2017. Am Saisonende spielten die beiden Gruppen in gemeinsamen Play-Offs einen Aufsteiger in die DEL2 aus. Das Teilnehmerfeld wurde in der Oberliga Nord für die aktuelle Saison um zwei Mannschaften von 16 auf 14 Mannschaften reduziert und sollte in der Saison 2018/19 wieder auf 16 nach oben korrigiert werden.

Oberliga Nord 
An der Oberliga Nord nahmen 14 Mannschaften teil.

Die ESC Wedemark Scorpions und die als Hannover Scorpions spielende Mannschaft des SC Langenhagen fusionierten im März 2017 und spielten unter dem Namen Hannover Scorpions in der Wedemark. FASS Berlin teilte im April 2017 mit, die Mannschaft nicht für die Saison 2017/18 zu melden. Einen Aufsteiger aus den Regionalligen gab es nicht, da alle möglichen Teilnehmer auf die Relegationsrunde verzichteten.

Folgende Clubs waren sportlich für die Oberliga Nord qualifiziert:

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten zwischen dem 29. September und dem 28. Dezember 2017 eine Einfachrunde. Die ersten sieben Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die restlichen spielten in der Qualifikationsrunde. Beide Modi wurden als Eineinhalbfach-Runde durchgeführt. Die Teilnehmer der Meisterrunde und der Erste der Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Oberliga-Play-Offs. Der letzte der Qualifikationsrunde war sportlicher Absteiger. Zur Saison 2018/19 sollte die Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt werden. Sportliche Aufsteiger waren die Meister der Regionalligen Nord, West und, bei geeigneter geographischer Lage, Ost. Mögliche Nachrücker sind die jeweiligen Vizemeister.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), N = Niederlagen (0 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger

;

Meisterrunde 
Die Plätze eins bis sieben der Oberliga-Nord spielten in einer Eineinhalbfach-Runde zwischen dem 30. Dezember 2017 und dem 4. März 2018 die ersten sieben Plätze der Playoff-Liste aus.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), N = Niederlagen (0 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger

Qualifikationsrunde 
Die Plätze acht bis vierzehn der Oberliga-Nord spielten in einer Eineinhalbfach-Runde zwischen dem 30. Dezember 2017 und dem 4. März 2018 den achten Platz für die Playoff-Liste und den sportlichen Absteiger aus der Oberliga-Nord aus.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), N = Niederlagen (0 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger

; ;

Oberliga Süd 
Der Höchstadter EC und der EHV Schönheide 09 stiegen aus der Oberliga ab. Über die Verzahnung mit der Bayernliga stiegen der TEV Miesbach und ECDC Memmingen in die Oberliga auf.
Der EHC Zweibrücken, Meister der Regionalliga Süd-West 2016/17 verzichtete auf den Aufstieg in die Oberliga.

Teilnehmer

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten eine Eineinhalbfachrunde zwischen dem 29. September 2017 und dem 14. Januar 2018 aus. Die ersten acht Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde und spielten in einer Einfachrunde die Platzierungen für die Oberliga-Play-Offs aus. Die restlichen Mannschaften spielten mit den acht besten Mannschaften der Bayernliga eine Verzahnungsrunde unter Federführung des BEV aus. Die vier besten Mannschaften hieraus qualifizierten sich für die Oberliga 2018/19. Weiterhin qualifizierten sich die Meister der Regionalliga Südwest und, bei geeigneter geographischer Lage, der Regionalliga Ost. Zur Saison 2018/19 sollte die Liga auf 14 Mannschaften aufgestockt werden.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), N = Niederlagen (0 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger

;  Verzahnungsrunde

Meisterrunde 
Die Plätze eins bis acht der Oberliga-Süd spielten in einer Einfach-Runde zwischen dem 19. Januar 2018 und dem 4. März 2018 die Playoff-Liste aus.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege (3 Punkte), N = Niederlagen (0 Punkte), SNV = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen (2 Punkte), NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen (1 Punkt), T = Tore, GT = Gegentore, TVH = Tordifferenz, (A) = Absteiger, (N) = Aufsteiger

Verzahnungsrunde 
Mit den Lindau Islanders, den Memmingen Indians, den Löwen Waldkraiburg und dem TEV Miesbach, gingen die letzten vier Platzierten der Oberliga-Süd 2017/18 in die Relegation für die Oberliga 2018/19 wo sie sich – wie bereits in der Saison 2016/17 – mit den stärksten Mannschaften aus der Bayernliga in einer Verzahnungsrunde massen.

Play-Offs 
Für die Play-Offs qualifizierten sich jeweils die acht Mannschaften aus den Playoff-Listen der Oberliga-Nord und Oberliga-Süd. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden die Staffeln bereits zum Achtelfinale verzahnt. So spielte zum Beispiel der erste aus dem Norden gegen den achten aus dem Süden und umgekehrt. Die Playoffs begannen am 9. März 2018. Der Sieger der Playoffs war deutscher Oberligameister 2017/18. Der bestplatzierte deutsche Club qualifizierte sich sportlich für die DEL2 zur Saison 2018/2019.

Play-off-Baum

Achtelfinale 
Das Achtelfinale wurde im Modus „Best-of-Five“ durchgeführt. Das jeweils erste Heimspiel fand beim erst genanntem Club statt. Anschließend wechselte das Heimrecht von Spiel zu Spiel. Die Spiele fanden zwischen dem 9. und 18. März 2018 statt.

Die jeweiligen Sieger der acht Paarungen qualifizierten sich für das Viertelfinale der Play-Offs und die Verlierer schieden entsprechend aus der laufenden Saison aus.

Quelle: DEB; Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Viertelfinale 
Im Viertelfinale (Best-of-Five) spielten in der bereinigten Reihenfolge der Best/Schlecht-Platzierten die verbliebenen acht Mannschaften von S1/N1 bis S8/N8, der 1. (Best-Platzierte) gegen den 8.(Schlechtest-Platzierten), der 2. gegen den 7. und so weiter. Erreichten gleich platzierte Clubs (z. B. S1 und N1) das Viertelfinale, so galt in der Saison 2017/18 der Club der Oberliga Nord als „besser platziert“. Die Spiele fanden zwischen dem 21. und 29. März 2018 statt.

Quelle: DEB; Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Halbfinale 
Im Halbfinale (Best-of-Five) spielten in der bereinigten Reihenfolge der Best/Schlecht-Platzierten die verbliebenen vier Mannschaften gegeneinander. Die Spiele fanden zwischen dem 2. und 10. April 2018 statt.

Quelle: DEB; Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Finale 
Im Finale (Best-of-Five) spielten die verbliebenen zwei Mannschaften gegeneinander. Der Sieger der Paarung wurde Oberligameister 2018. Der nach Abschluss der Playoffs bestplatzierte deutsche Club war sportlich qualifiziert für den Aufstieg in die DEL2 zur Saison 2018/19. Die Spiele fanden zwischen dem 13. und 20. April 2018 statt.

Quelle: DEB; Abkürzungen: OT = Siege nach Verlängerung, SO = Siege nach Penaltyschießen

Weblinks

Einzelnachweise 

Oberliga 2018
2017
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Eishockey (Niederlande)